Pomník Marie Terezie je pojmenování pro několik soch/pomníků/památníků v těchto místech:

 Pomník Marie Terezie (Praha)
 Pomník Marie Terezie (Užhorod)
 Pomník Marie Terezie (Vídeň)
 Pomník Marie Terezie v Bratislavě – zaniklý